Констанца, краљица Сицилије (Палермо, 2. новембар 1154 - Палермо, 27. новембар 1198) била је супруга Хајнриха VI. Била је кћерка Руђера II и Беатрисе од Ретела.

Породично стабло 

Рођени 1154.
Умрли 1198.
Династија Отвил
Краљеви Сицилије